Пакстон има више значења:
 Пакстон (Калифорнија)
 Пакстон (Илиноис)
 Пакстон (Флорида)
 Пакстон (Небраска)